Mali Lug je lahko:
 Mali Lug, Bihać (Bosna in Hercegovina)
 Mali Lug, Čabar (Hrvaška)